Karosa LC 937 (GT11) — туристический автобус, производившийся в городе Високе-Мито компанией Karosa в 1994—1996 годах.

Конструкция 
Автобус Karosa LC 937 предназначается для обслуживания маршрутов дальнего следования. В салоне присутствуют мягкие комфортабельные сидения с трёхпозиционном наклоном спинки. Салон оборудован системой кондиционирования Webasto KK 23 H. По конструкции модель представляет собой Karosa LC736.

Производство 
Автобус Karosa LC 937 производился в 1994—1996 годах. Изначально автобус обозначался LC 736.1040, однако позже автобус получил название LC 937.1040 (LC 937.1037). Всего выпущено 16 экземпляров.

Модификации 

 Karosa LC 937.1037
 Karosa LC 937.1040

Ссылки 

 Autobus Karosa GT 11 - informace z časopisu Československý Dopravák, busportal.cz
 Karosa GT 11 seznam-autobusu.cz
 Fotogalerie vozů LC 937, galerie-autobusu.cz

LC 937